Drlež je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Dežanovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 17 stanovnika.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dežanovac